Дельта Миссисипи:
 Дельта Миссисипи — устьевая часть реки Миссисипи, одна из крупнейших дельт мира
 Дельта Миссисипи — историко-географический регион, включающий в себя северо-западную часть штата Миссисипи